Bernardino Panzacchi (1798-1834) – vescovo italiano
 Domenico de' Panzacchi (1733-dopo il 1805) – tenore italiano
 Enrico Panzacchi (1840-1904) –  poeta e critico d'arte italiano
 Maria Elena Panzacchi (1668-1737) – pittrice e disegnatrice italiana
 Riccardo Panzacchi (1900– ...) – calciatore italiano